La saison 1973-1974 du Championnat de Belgique de handball fut la  de la plus haute division belge de handball.

Participants

Classement 

|

|}

Classement final

Notes et références 

Championnat de Belgique masculin de handball
Handball D1
Handball D1
Belgique D1
Belgique D1